

Toponymes 
Auvers peut faire référence à différentes communes françaises :
 Auvers dans la Haute-Loire ;
 Auvers, dans la Manche.

 Sarthe :
 Auvers-le-Hamon, commune française ;  
 Auvers-sous-Montfaucon, commune française ;  

 Auvers-Saint-Georges, dans l'Essonne ;
 Auvers-sur-Oise, dans le Val-d'Oise.

Autre 
Auvers, sans autre précision, est cité dans le poème d’Aragon, Le Conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi

Notes et références